New Brighton puede referirse a:
 New Brighton (Flintshire), Gales
 New Brighton (Merseyside), localidad del condado de Merseyside, Inglaterra.
 New Brighton (Minnesota), ciudad en el condado de Ramsey, Minnesota, Estados Unidos. 
 New Brighton (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, Estados Unidos.
 New Brighton (Staten Island), uno de los barrios de Staten Island, Estados Unidos.
 New Brighton Tower Football Club, club de fútbol inglés, del baleario de New Brighton en el condado de Merseyside.